Рікольф або Ріквільф (; ? — близько 567) — король Сассексу та регніїв в 544—567 роках.

Життєпис 
Походив з династії регніїв. Син Рівара, короля Сассексу та регніїв, та Алгільди, доньки Кісси, короля Сассексу. Про дату народження нічого невідомо, ймовірно на початку 540-х років. Після загибелі батька у 544 році став новим королем Сассексу та регніїв. При цьому регентство отримала його мати, яка для захисту володінь малолітнього сина вийшла заміж за Ерменріка, короля Кенту.

Деякий час правив разом з матір'ю. За правління Рікольфа відбулося об'єднання держав Сассексу та регніїв й водночас злиття бритської та сакської знаті. Посилення Сассексу викликало невдоволення сусідів. Втім завдяки матері вдавалося залагоджувати суперечки.

У 567 році проти Сассексу виступив Кевлін, король Вессексу, у війні з яким Рікольф зазнав поразки та загинув. Кевлін поставив новим королем свого сина Кутвіна, який визнав зверхність Вессексу.

Джерела 
 RULERS OF THE SOUTH SAXONS 

Королі Сассексу
Правителі регніїв
Монархи, загиблі в бою